Punta Gorda es una de las parroquias que forman el municipio Cabimas del estado Zulia, Venezuela. Recibe su nombre del pueblo homónimo Punta Gorda. En 2012 su población fue de 9316 habitantes.

Ubicación 
La parroquia Punta Gorda, limita al norte con la Parroquia Jorge Hernández (vía a Curazaíto) al este con la Parroquia Arístides Calvani (carretera Williams), al sur con el municipio Simón Bolívar (carretera Punta Gorda - Sabana de la Plata]] y al oeste con el Lago de Maracaibo.

Poblaciones 
Los siguientes son los pueblos y caseríos de la parroquia Punta Gorda:

 Punta Gorda.
 El Tropezón.
 El Cilantrillo.
 Agua Clara
 Los Dulces

Punta Gorda 
Es el segundo pueblo del municipio Cabimas, es una población dedicada a la industria petrolera como muchos pueblos de la COL, sin embargo cuenta además con otras industrias y comercios como la planta eléctrica Punta Gorda, la sede de la Pepsi Cola, Makro entre otras además de tener en construcción un centro comercial al lado de makro. 
Punta Gorda ha crecido en años recientes extendiéndose hacia el norte fusionándose con Cabimas sin embargo ya forma una conurbación con los pueblos y ciudades de San Isidro, La Vaca, Tacarigua, Tía Juana. Sus límites son también tiene carreteras establecidas como la carretera Punta Gorda - La Plata que la separa de San Isidro.
Algunos sectores son muy recientes, como el sector Brisas del Lago, construido en el 2000 para reubicar a los damnificados de las inundaciones del estado Vargas en 1999.

Sectores de Punta Gorda 
Los siguientes son las urbanizaciones, sectores y barrios de la localidad de Punta Gorda:
 Comandante.
 Campo Unido.
 Lucas Diamante.
 Brisas del Lago.
 El Swiche.
 Vista bella

Vialidad y Transporte 
Fuera de las vías del pueblo de Punta Gorda, la vialidad de la parroquia es buen son vías asfaltadas también habiendo rurales como la vía Cabimas - Curazaíto, una vía rural con muchas curvas.
Dentro de Punta Gorda hay calles y avenida además de la Av Intercomunal que la conecta con los otros pueblos de la COL.
Por la parroquia circulan rutas inter y extra urbanas, entre ellas la línea  Cabimas - Punta Gorda  sale del terminal del centro cívico de Cabimas y recorre las calles de Punta Gorda, la línea  Colinas de Bello Monte , usa el mismo terminal y el mismo logo y lleva al sector de Punta Gorda ubicado en el  municipio Simón Bolívar. También hay una ruta que usa el mismo logo y pasa por la avenida intercomunal hasta llegar a tía juana  Cabimas-Tia juana   Cabimas - Lagunillas solamente pasa por la Av Intercomunal.
Punta Gorda también cuenta con un muelle para la industria petrolera.

Sitios de Referencia 
 Patio de Tanques Punta Gorda.
 Licoreria R Y V Calle principal
 Planta Eléctrica Punta Gorda.
 Liceo Militar Rafael Urdaneta. Av Intercomunal curva de Punta Gorda.
 Pepsi Cola. Av Intercomunal curva de Punta Gorda.
 Estadio Francisco Paco Rodríguez. Dentro del Patio de Tanques Punta Gorda.
 Makro Cabimas. Av Intercomunal
 Weatherford. Contratista Petrolera. Av Intercomunal frente a Makro.
 Aeropuerto Oro negro ubicado en el sector la plata en Cabimas
 U.E "Dr Ramón Hernández"
 Costa Mall. Centro comercial

Referencias 
 Carlos Medina. Magda de Camargo. 1995. Aproximación a la Historia de Cabimas. Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia.
 Humberto Ochoa Urdaneta.(2000). Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. 
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero. Atlas del Estado Zulia. 
 Página con información sobre Punta Gorda

Localidades del estado Zulia
Parroquias del municipio Cabimas